Генри, Карл ():
  (1913—2003) — американский религиозный деятель, первый редактор журнала Christianity Today (1956—1968), президент Евангелического теологического общества (1969).
  (род. 1960) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Сакраменто Кингз».